

Агломерације по броју становника 

Највеће агломерације Холандије (стање 1. јануара 2008) су: 
 Амстердам: 1.028.603 становника
 Ротердам: 982.986	становника
 Хаг: 619.414 становника
 Утрехт: 429.349 становника
 Ајндховен: 323.627 становника

Око 20% становништва земље живи у ових 5 региона.

Градови по броју становника 
  
(п. = процена)

Референце

Спољашње везе 
 Централни статистички биро Холандије
 Највећи градови и агломерације Холандије

Холандија